Wilhelm Wassung ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Wassung (Drehbuchautor), Drehbuchautor 
 Wilhelm Wassung (Politiker) (1893–1971), deutscher Politiker (NSDAP)